Guido est un nom propre qui peut se référer à :

Prénom et patronyme 
Guido est un prénom masculin (principalement italien et allemand), équivalent de Guy en français.

Aux États-Unis, guido est un terme péjoratif et raciste désignant les Italo-Américains.

Personnalités portant ce prénom 
 Guido d'Arezzo — en français parfois Gui d'Arezzo, ou Gui l'Arétin — est un moine bénédictin italien, né vers 990 et mort après 1033, d'après certaines sources le .
 Guido, cardinal du  siècle
 Guido Bontempi (°1960 - ) est un coureur cycliste italien.
 Guido Burgstaller (°1989 - ), footballeur international autrichien.
 Guido Cantelli (°1920 - †1956) est un chef d'orchestre italien.
 Guido Crepax (°1933 - †2003) est un auteur de bande dessinée italien.
 Guido Galletti (°1893 - †1977) est un sculpteur italien.
 Guido Gezelle (°1833 - †1899) est un poète belge de langue néerlandaise.
 Guido Knudson (°1989 - ) est un joueur américain de baseball.
 Guido Marini (°1965 - ), liturgiste pontifical.
 Guido Milán (°1987 - ) est un footballeur italo-argentin ayant joué au FC Metz.
 Guido Reni (°1575 - †1642), peintre italien.
 Guido van Rossum (°1956 - ), développeur néerlandais.
 Guido Westerwelle (°1961 - 2016), homme politique allemand, président du FDP pendant 10 ans, ministre des affaires étrangères pendant 4 ans.
 Guido Zamperoni (°1949 - ) est un dessinateur italien.

Personnalités portant ce patronyme 

 José María Guido (°1910 - †1975) est avocat et homme politique argentin.
 Giovanni Antonio Guido (° ±1675-1680 - † après 1729) est un violoniste et compositeur italien.
Margaret Guido (°1912 - †1994) est une archéologue britannique.

Toponymes 
 Guido, un village du département et la commune urbaine de Réo dans la province du Sanguié et dans la région Centre-Ouest au Burkina Faso.

Cinéma 
 Guido, court métrage néerlandais sorti en 2005.
 Guido, court métrage américain sorti en 2017.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin